Die 23. Mannschafts-Weltmeisterschaft der Herren ( 2011 Men’s World Team Squash Championships) fand vom 21. bis 27. August 2011 in Paderborn, Deutschland statt. Insgesamt traten 32 Mannschaften an.

Der ägyptischen Nationalmannschaft gelang die erfolgreiche Titelverteidigung. Nach 1999 und 2009 gewann Ägypten zum dritten Mal die Mannschafts-Weltmeisterschaft, nachdem es sich zunächst souverän in der Gruppenphase und anschließend in der Finalrunde deutlich gegen Deutschland und die Vereinigten Staaten durchgesetzt hatte. Im Halbfinale gegen Frankreich brachte erst das dritte Spiel die Entscheidung, als Mohamed Elshorbagy knapp gegen Mathieu Castagnet die Oberhand behielt. Im Finale traf Ägypten auf die topgesetzten Engländer, die in der Finalrunde zuvor Hongkong, Italien und Australien besiegt hatten. Ramy Ashour besiegte in der ersten Partie den Engländer Nick Matthew mit 11:7, 11:9 und 14:12, ehe Peter Barker mit 11:6, 11:9 und 11:7 gegen Hisham Mohd Ashour ausglich. Karim Darwish sicherte Ägypten den erneuten Titelgewinn mit einem 11:5, 13:11, 9:11 und 11:4 gegen James Willstrop.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften wurden gemäß ihrer Setzung in acht Gruppen einander zugelost, die Gruppengröße variierte dabei zwischen drei und vier Mannschaften. Innerhalb der Gruppen wurde im Round Robin-Modus gespielt, die beiden bestplatzierten Mannschaften erreichten die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurden. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens fünf Spielern, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bestritten. Eine Mannschaft hatte gewonnen, wenn ihre Spieler zwei der Einzelpartien gewinnen konnten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spieler.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Finale

Abschlussplatzierungen 

Die italienische Mannschaft schloss das Turnier nach einer 1:2-Niederlage gegen Malaysia zunächst mit dem 6. Platz ab. Im Rahmen des Turniers wurde der Italiener Stéphane Galifi allerdings bei einer Dopingprobe positiv auf Cannabis getestet. Galifi, der aus demselben Grund bereits 2005 mit einer zweijährigen Sperre belegt worden war, wurde von der World Squash Federation erneut für zwei Jahre gesperrt. Den Regeln entsprechend wurde Italien nachträglich von der Weltmeisterschaft disqualifiziert und auf den letzten Platz zurückgesetzt.

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2011
Squashturnier 2011
Sportveranstaltung in Paderborn
Squashturnier in Deutschland